

Automobili 
 Audi V8 – automobile della Audi
 Ford V8 – automobile della Ford

Codici 
 V8 – codice vettore IATA di ATRAN Cargo Airlines (Russia)

Informatica 
 V8 – V8 (motore JavaScript)

Motori 
 Motore V8 – motore a V con otto cilindri

Musica 
 V8 – gruppo musicale heavy metal argentino

Sport 
 V8 Supercar – serie automobilistica